Ви́́ктор Фёдорович До́брик (2 декабря 1927 — 2008) — партийный деятель Украинской ССР. Член ЦК КПУ. Кандидат в члены ЦК КПСС (1966—1971), член ЦК КПСС (1971—1989).

Биография 
Окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта (1950).

Работал на стройках в Днепропетровской области.

С 1957 г. на партийной работе. В 1963—1969 гг. — первый секретарь Днепродзержинского горкома КП Украины.

С марта 1969 г. по ноябрь 1973 г. — первый секретарь Ивано-Франковского областного комитета КПУ. Первый секретарь Львовского областного комитета партии с ноября 1973 г. по 20 марта 1987 года.

Был членом Военного совета Прикарпатского военного округа.

Виктор Федорович Добрик был новатором во многих вопросах. При нём Львовская область была в числе лучших областей Украины и Советского Союза. На базе Львовской области проводились общесоюзные мероприятия, например, Всесоюзное совещание по управлению качеством выпускаемой продукции. Максимально развивал самостоятельность у местных предприятий. Заключал договора и налаживал прямые связи не только с другими областями Украины и СССР, но и с ближайшими зарубежными соседями, в частности, с Венгрией. Сам любил самостоятельность, чем вызывал раздражение у чиновников в Киеве, что со временем переросло в откровенный антагонизм. В итоге было принято решение о переводе Добрика в Москву.

Пользовался личным расположением Л. И. Брежнева .

В 1987—1991 гг. — заместитель председателя внешнеторгового объединения «Союзвнешстройимпорт».

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Ивано-Франковской (8 созыв, 1970—1974) и Львовской (9—11 созывы, 1974—1989) областей.

С 2002 года — почётный гражданин Днепродзержинска.

Награды 
 2 ордена Ленина (22.03.1966; 24.12.1976)
 орден Октябрьской Революции (25.08.1971)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (8.12.1973; 17.07.1986)
 орден Дружбы народов (31.03.1981)
 медаль «За трудовую доблесть» (15.06.1956)
 другие медали

Примечания

Ссылки 
 Дача Добрика — вмираюча історія 
 Іван Плющ про феномен львівської влади

Выпускники Днепровского университета железнодорожного транспорта
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Львовского обкома КП Украины
Первые секретари Ивано-Франковского обкома КП Украины
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Почётные граждане Каменского
Первые секретари Днепродзержинского горкома КП Украины
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС